

Alchimia
Homunculus – essere artificiale che gli alchimisti cercavano di produrre

Anime e manga
Homunculus – manga di Hideo Yamamoto
Homunculus – nome di alcuni personaggi del manga Fullmetal Alchemist

Biologia
Homunculus patagonicus – scimmia del Nuovo Mondo estinta

Cinema
Homunculus – film muto del 1916, diretto da Otto Rippert e con Olaf Fønss
Homunculus – film del 2021, diretto da Takashi Shimizu e con Gō Ayano e Ryō Narita

Letteratura
Homunculus – romanzo di fantascienza di James P. Blaylock

Medicina
Homunculus – altro nome del teratoma fetiforme, una rara cisti caratterizzata da una struttura fetale
Homunculus corticale – la rappresentazione dell'estensione delle aree sensoriale primaria e motoria primaria nella corteccia cerebrale dell'essere umano

Scultura 

 Homunculus loxodontus  – statua dell'artista olandese Margriet van Breevoort